Francesc Homs puede referirse a:

 Francesc Homs i Ferret (1951), político español, exconsejero de Economía y Finanzas de la Generalidad de Cataluña entre 2001 y 2003.

 Francesc Homs i Molist (1969), político español, exconsejero de Presidencia de la Generalidad de Cataluña. Fue inhabilitado por la consulta del 9-N.